Viccourt Cup 2013 — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира, игравшегося на открытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования проходили в одноимённом теннисном клубе в Донецке, Украина, с 29 июля по 4 августа.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Элина Свитолина (№ 71 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Элина Свитолина выигрывает 2-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре федерации.
 Тимея Бабош уступает 1-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Юлия Бейгельзимер выигрывает 2-й титул в сезоне и 30-й за карьеру в туре федерации.
 Рената Ворачова выигрывает 7-й титул в сезоне и 50-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Viccourt Cup
 Цикл женских турниров ITF 2013

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Украина
Спорт на Украине в 2013 году
Июль 2013 года
Август 2013 года
2013